

Населені пункти та їхні частини
 Злоткі — село в гміні Боґути-П'янкі Островського повіту Мазовецького воєводства
 Злоткі — село в гміні Садовне Венґровського повіту Мазовецького воєводства
 Злоткі — частина села Дзюрув у гміні Броди Стараховицького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки